Jonathan Powell (diplomaat) - Brits diplomaat
 Jonathan Powell (producer) - Brits TV-producer
 Jonathan Powell (musicus) - Brits musicus en componist
 Jonathan Powell (cricketspeler) - Brits cricketspeler